José Macías (mort en 1966), arbitre de football argentin ;
  (né en 1972), joueur de baseball panaméen ;
 José Juan Macías (né en 1999), joueur de football mexicain.